Die Divizia Națională 2002/03 war die zwölfte Saison der höchsten moldauischen Spielklasse im Männerfußball. Die Saison begann am 10. August 2002 und endete am 2. Juni 2003. Vom 25. November 2002 bis 8. März 2003 ruhte der Spielbetrieb (Winterpause).

Meister wurde zum dritten Mal Sheriff Tiraspol.

Modus 
Die 8 Mannschaften traten an insgesamt 28 Spieltagen jeweils vier Mal gegeneinander an. Der Tabellenletzte stieg direkt ab, der Vorletzte musste in die Relegation gegen den Abstieg.

Mannschaften

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegation

Weblinks 
 Moldova 2002/03 auf rsssf.com (englisch)
 Ergebnisse und Tabelle wildstat.com

Einzelnachweise 

200203
Fußballsaison 2002/03